Юрген Мельцер и Филипп Пецшнер — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — защищали свой титул, но уступили во втором раунде.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Третий раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Первый раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Второй раунд)
  Уэсли Муди /  Дик Норман (Полуфинал)
  Юлиан Ноул /  Энди Рам (Третий раунд)

<ol start="9">
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Пол Хенли ''(Второй раунд)
  Марсель Гранольерс /  Томми Робредо ''(Четвертьфинал)
  Джон Изнер /  Сэм Куэрри (Отказ)
  Марди Фиш /  Марк Ноулз ''(Первый раунд)
  Жюльен Беннето /  Микаэль Льодра ''(Четвертьфинал)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес ''(Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые